Vibeke Hastrup (født 7. april 1958 i Vedersø) er en dansk skuespillerinde, speaker og coach.

Vibeke Hastrup er endvidere tilknyttet lydbogsforlaget Momo - Skuespillernes Lydbogsværksted, hvor hun har indlæst flere lydbøger.

Filmografi

Stemmeskuespiller i forskellige tegnefilm 
 Kim Possible – Mrs. Possible.

Eksterne henvisninger 
 Vibeke Hastrups hjemmeside
 

Skuespillere fra Danmark
Lydbogsindlæsere
Personer fra Ringkøbing-Skjern Kommune